

Persone
 Andreas Haider-Maurer (1987) – tennista austriaco
 Angela Maurer (1975) – nuotatrice tedesca
 Barbara Maurer, meglio conosciuta con lo pseudonimo di Barbara Terpoorten (1975) – attrice, regista e drammaturga svizzera
 Der Maurer, pseudonimo di Enrico Gabrielli (1976) – polistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore discografico e scrittore italiano
 Hans Maurer (...) – bobbista tedesco
 Hubert Maurer (1738-1818) – pittore austriaco
 Ingo Maurer (1932-2019) – designer e imprenditore tedesco
 Ion Gheorghe Maurer (1902-2000) – avvocato e politico rumeno
 Jean-Jacques Maurer (1931) – ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista
 John Maurer Nelson (1948) – ex nuotatore statunitense
 José Clemente Maurer (1900-1990) – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Kevin Maurer (1973) – giornalista e scrittore statunitense
 Lea Maurer (1971) – ex nuotatrice statunitense
 Ludwig Maurer (1859-1927) – matematico tedesco
 Marco Maurer (1988) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Mario Maurer, all'anagrafe Nutthawuth Maurer (1988), attore, modello e cantante thailandese di origini cinesi-tedesche
 Rolf Maurer (1938) – ex ciclista su strada e pistard svizzero
 Ueli Maurer (1950) – politico svizzero
 Walter Maurer (1893-1983) – lottatore statunitense, specializzato nella lotta libera
 Walter Maurer (1942) – artista tedesco

Altro
 Forma di Maurer-Cartan – in matematica, forma associata a ogni gruppo di Lie
 Maurer-Union – costruttore automobilistico di Norimberga, attivo nei primi anni del Novecento

Pagine correlate
Andreas Maurer